The Daily Telegraph, diari britànic fundat el 1855.
 The Daily (iPad), diari per iPad publicat als Estats Units per News Corporation.